Арка́дий Тимофе́евич Аве́рченко (, Севастополь — 12 марта 1925, Прага) — русский писатель, сатирик, драматург и театральный критик, редактор журналов «Сатирикон» (1908—1913) и «Новый Сатирикон» (1913—1918).

Биография

Дореволюционная жизнь 
Родился 15 (27) марта 1880 года в Севастополе, в семье небогатого купца Тимофея Петровича Аверченко и Сусанны Павловны Софроновой, дочери отставного солдата из Полтавщины.

А. Т. Аверченко не получил никакого начального образования, так как из-за плохого зрения и слабого здоровья не мог долго заниматься. Но недостаток образования со временем компенсировался природным умом.

Работать Аверченко начал рано, ещё в 15 лет. С 1896 по 1897 гг. служил младшим писцом в транспортной конторе Севастополя. Продержался он там недолго, чуть больше года, и впоследствии описал этот период своей жизни в иронической «Автобиографии», а также в рассказе «О пароходных гудках».

В 1897 году Аверченко уезжает работать конторщиком в Донбасс, на Брянский рудник. Там он проработал четыре года, впоследствии написав несколько рассказов о жизни на руднике («Вечером», «Молния» и др.).

В начале 1900-х годов он переезжает вместе с правлением рудников в Харьков, где 31 октября 1903 года в газете «Южный край» появляется его рассказ «Как мне пришлось застраховать жизнь» (позднее издан в «Сатириконе» № 33 за 1909 год как «Господин Цацкин», также в виде пьесы «Рыцарь индустрии» послужил одним из источников пьесы «Игра со смертью»). Сам же Аверченко считал своим литературным дебютом рассказ «Праведник» (1904).

В 1906—1907 годах он, совершенно забросив службу, редактирует сатирические журналы «Штык» и «Меч», а в 1907 году эти издания стали первой постоянной трибуной Аверченко, который вёл почти все разделы под многочисленными псевдонимами. Но его увольняют из правления со словами: «Вы хороший человек, но ни к чёрту не годитесь». После этого, в январе 1908 года А. Т. Аверченко уезжает в Санкт-Петербург. По собственным словам, Аверченко уезжает в 1907 году из Харькова в Петербург, не оплатив штрафа в 500 рублей за содержание 9-го номера журнала «Меч».

В столице он становится сотрудником второстепенных изданий, в том числе в теряющем подписчиков журнале М. Г. Корнфельда «Стрекоза».

В 1908 году группа молодых сотрудников «Стрекозы» решает издавать новый журнал — «Сатирикон», секретарём, а вскоре и редактором которого становится Аверченко.

Аверченко многие годы с успехом работает в коллективе журнала с известными людьми — Тэффи, Сашей Чёрным, Осипом Дымовым, Н. В. Ремизовым (Ре-Ми) и др. Именно там появились его самые блестящие юмористические рассказы. За время работы Аверченко в «Сатириконе» этот журнал стал необычайно популярен, по мотивам  рассказов Аверченко ставились пьесы во многих театрах страны («Литейном театре», «Кривом зеркале», «Летучей мыши»). Для Аверченко работа в этом издании стала центральной вехой в творческой биографии. Продолжаются начатые в Харькове поиски собственных тем, стиля, жанра. За острую политическую направленность некоторых материалов Аверченко подвергался судебному преследованию, но популярность от этого не уменьшилась. В 1911 году он принял участие в коллективном романе «Три буквы» на страницах «Синего журнала».

В 1911—1912 гг. Аверченко дважды путешествует по Европе со своими друзьями-сатириконцами (художниками А. А. Радаковым и Н. В. Ремизовым). Эти путешествия послужили Аверченко богатым материалом для творчества: в 1912 году вышла его популярная книга «Экспедиция сатириконцев в Западную Европу».

А. Т. Аверченко писал также многочисленные театральные рецензии под псевдонимами Ave, Волк, Фома Опискин, Медуза-Горгона, Фальстаф и др.

После Октябрьской революции всё резко изменилось. Аверченко и весь коллектив журнала заняли отрицательную позицию по отношению к большевистской власти, и в июле 1918 года большевики закрыли «Новый сатирикон» вместе с другими оппозиционными изданиями. Чтобы вернуться к себе в родной Севастополь (в Крым, занятый белыми), Аверченко пришлось пройти через многочисленные передряги, пробираясь через Россию и оккупированную немцами территорию в Крым.

До отъезда в Крым проживал в Петербурге в знаменитом Толстовском доме в 203-й квартире.

В Крыму при Крымском краевом правительстве, Крымской ССР, ВСЮР и Врангеле 
Зимой 1919 года через Ростов-на-Дону он прибыл в Крым. Выступал с публичными вечерами юмора, как фельетонист печатался в газете «Таврический голос», органе Второго Крымского краевого правительства (фельетон «Крыса с корабля» о Максиме Горьком). Министр юстиции В. Д. Набоков (отец В. В. Набокова), опекающий газету, хорошо знал Аверченко. В кинотеатре «Баян» в Симферополе 16 марта 1919 прошёл вечер Сатирикона. На короткое время летом 1919 года в Крыму утверждается власть Крымской ССР под руководством Д. И. Ульянова. Аверченко, не успевший отплыть с французами, пережидает, но террора, как в 1917 году и впоследствии в 1920 году при Крымской ССР не произошло, и позиция Аверченко в поддержку Доброармии (фельетон «О буржуях и прочем таком») последствий для него не имела. Вскоре Крым опять захватили силы ВСЮР.

В апреле 1920 года Аверченко открывает в Севастополе театр-кабаре «Гнездо перелетных птиц». Театр занимал небольшое полуподвальное помещение в доме 8 по улице Екатерининской. Представления театра получили признание публики. Летом труппа театра успешно гастролировала по Югу России, посетив Евпаторию и Симферополь.
 
С июля 1919 года Аверченко работал в газете «Юг» (впоследствии — «Юг России»), агитируя за помощь Добровольческой армии. Сотрудничает с импровизированным «Театром актёра». С 1920 году пишет в пользу Русской армии барона П. Н. Врангеля. В Симферополе в типографии «Таврического голоса» в 1920 году был отпечатан первый тираж его книги «Дюжина ножей в спину революции». Анонс в газете вышел 24 июня: «Печатается и на днях поступит в продажу новая книга Аркадия Аверченко „Дюжина ножей в спину революции“». Парижское издание 1921 года было вторым. В Севастополе выходит сборник Аверченко «Нечистая сила», на средства Русской армии, тираж которого вскоре вывезут в Константинополь.  Перекоп пал, и 15 ноября 1920 года Севастополь был взят красными. 13 ноября Аверченко в ходе Крымской эвакуации на одном из последних пароходов отплыл в Константинополь.

В эмиграции 

В Константинополе Аверченко чувствовал себя более или менее уютно, так как там в то время находилось очень много русских беженцев, таких же белых эмигрантов, как и он. В Константинополе Аверченко стал сотрудником ежедневной газеты «Presse du Soir», выходившей на французском языке с русским вкладышем «Вечерняя пресса».

Здесь Аверченко возрождает театр «Гнездо перелётных птиц», который пользуется популярностью у русских эмигрантов.

13 апреля 1922 года Аверченко переезжает в Софию, затем в Белград. Ни в одном из этих городов Аверченко надолго не остался, а переехал 17 июня 1922 года в Прагу на постоянное место жительства. Снимал номер в гостинице «Золотая гусыня» на Вацлавской площади. Активно сотрудничал  в пражских газетах. В «Prager Presse» вёл рубрику «Аверченко и мир»; писал также для газеты «Lidové Noviny», редактором которой был Карел Чапек. Литературным агентом Аверченко в это время стал Венцеслав Швиговский, знаменитый журналист из киевской диаспоры Чехии.

В 1925 году после операции по удалению глаза Аркадий Аверченко серьёзно заболел. 28 января его в почти бессознательном состоянии положили в клинику при Пражской городской больнице с диагнозом: «ослабление сердечной мышцы, расширение аорты и склероз почек». Спасти Аверченко не смогли, и утром 12 марта 1925 года он скончался на 45-м году жизни.

Похоронен Аверченко на Ольшанском кладбище в Праге. Организацией похорон Аверченко занимался Союз русских журналистов и писателей, который принял решение о погребении писателя в металлическом гробу «в предвидении того, что в будущем, может быть, родственниками покойного или представителями русских культурных организаций пожелают перевести его в Россию».

Адреса в Санкт-Петербурге 
 В Петербурге с 1909 по 1913 год Аверченко жил через дом от известного ресторана «Вена» (улица Гоголя, 21) — на улице Гоголя (Малая Морская), 9. Он приходил в ресторан вечером, спасаясь от докучливых посетителей. С 1913 по 1917 год Аверченко жил по адресу: Набережная Фонтанки, 54 — Рубинштейна 15—17.

Творчество 

Согласно Д. А. Левицкому, количество написанных Аверченко рассказов и фельетонов превышает тысячу. Первый рассказ писателя «Уменье жить» был опубликован в 1902 году в харьковском журнале «Одуванчик». В период революционных событий 1905—1907 гг., обнаруживая в себе публицистический талант, Аверченко публикует в периодике очерки, фельетоны и юморески, а также выпускает быстро запрещённые цензурой несколько номеров собственных сатирических журналов «Штык» и «Меч».

В 1910 году выходят его сборники «Рассказы (юмористические). Книга первая», «Зайчики на стене. Рассказы (юмористические). Книга вторая» и «Весёлые устрицы»; последний имел более двадцати переизданий. Эти книги сделали его имя известным среди большого числа российских читателей.

После публикации статьи «Марк Твен» в журнале «Солнце России» за 1910 год (№ 12) такие критики, как В. Полонский и М. Кузмин, заговорили о связи юмора Аверченко с традицией Марка Твена.

Другие (А. Измайлов) сопоставляли его с ранним Чеховым. Аверченко затрагивал в своём творчестве разные темы, но главный его «герой» — это быт и жизнь обитателей Петербурга: писателей, судей, городовых, горничных, не блещущих умом, но всегда у него очаровательных дам. Аверченко издевается над глупостью некоторых обывателей города, вызывая у читателя ненависть к «среднему» человеку, к толпе.

В 1912 году в Петербурге выходят в свет книги писателя: «Круги по воде» и «Рассказы для выздоравливающих», после чего за Аверченко закрепляется звание «Короля смеха». Рассказы его инсценировались и ставились в петербургских театрах.

На данном этапе в творчестве писателя выработался определённый комплексный тип рассказа. Аверченко утрирует, расписывает анекдотические ситуации, доводя их до полнейшего абсурда. Притом что его анекдоты не имеют и тени правдоподобия, они служат тем самым для большего «отстранения» действительности, которое было так необходимо интеллигентной публике того времени. Рассказ «Рыцарь индустрии» повествует о некоем Цацкине, который готов зарабатывать на жизнь абсолютно любым способом.

Постепенно в творчество Аверченко возвращаются трагические нотки, связанные с Первой мировой войной. С началом войны появляются политические темы, публикуются патриотически ориентированные произведения Аверченко: «План генерала Мольтке», «Четыре стороны Вильгельма», «Случай с шарлатаном Кранкен» и другие. Очерки и фельетоны Аверченко полны горечи и передают то состояние, в котором находилась Россия накануне Октябрьской революции. В некоторых рассказах этого периода писатель показывает разгул спекуляции и нравственной нечистоплотности.

В военные и предреволюционные годы книги Аверченко активно издаются и переиздаются: «Одесские рассказы» (1911), «Сорные травы» (1914), «О хороших, в сущности, людях» (1914), «О маленьких — для больших» (1916), «Синее с золотом» (1917) и другие. Особое место среди них представляют «детские» рассказы: сб. «О маленьких — для больших», «Шалуны и ротозеи» (1915) и другие.

По подсчётам исследователей, за десятилетие (1908—1917) вышло более сорока сборников Аверченко. К 1917 году Аверченко перестал писать чисто юмористические произведения, перейдя в область сатиры. Теперь его основные темы — это обличение современной власти и политических деятелей. С 1917 по 1921 год в творчестве Аверченко мир разделён на две части: мир до революции и мир после революции. Эти два мира у писателя постепенно противопоставляются. Аверченко воспринимает революцию как обман рабочего человека, который должен в определённый момент спохватиться и вернуть всё на свои места в своей стране. И опять Аверченко доводит ситуацию до абсурда: из жизни людей исчезают книги, в рассказе «Урок в советской школе» дети по книжке изучают, какая была еда. Также писатель изображает главных российских политиков Троцкого и Ленина в образах беспутного мужа и сварливой жены («Короли у себя дома»). Второй мир России у Аверченко — это мир беженцев, мир тех, кто «зацепился» за эмиграцию. Этот мир раздроблен и предстаёт, прежде всего, в образе Константинополя. Здесь можно отметить рассказы «Константинопольский зверинец» и «О гробах, тараканах и пустых внутри бабах», в котором три человека пытаются выжить в Константинополе, они делятся друг с другом своим опытом о том, как каждый из них зарабатывает себе на хлеб. Исследователь творчества Аверченко О. Кузьмина отмечает, что «обращение к типу повествования от первого лица позволяет писателю сделать героя-рассказчика не только главным действующим персонажем, но и выразителем авторской точки зрения».

В 1921 году в Париже он опубликовал сборник памфлетов «Дюжина ножей в спину революции», где герои — дворяне, купцы, чиновники, военные, рабочие — с ностальгией вспоминают о прошлой жизни. Книга вызвала отповедь в советской печати, в частности, Н. Мещеряков назвал её «юмором висельника». В этом же году вышла статья Ленина «Талантливая книжка», в которой Аверченко назван «озлобленным до умопомрачения белогвардейцем», однако при этом В. И. Ленин нашёл книгу «высокоталантливой». В ответ Аверченко пишет рассказ «Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко», в котором подытоживает свой эмигрантский путь «из петербургских „варяг“ в константинопольские „греки“, начиная с запрета большевиками „Нового Сатирикона“ и проведения широких арестов»

В том же году Аверченко выпускает сборник «Дюжина портретов в формате будуар».

Опыт эмигрантской жизни писателя отразился в его книге «Записки Простодушного» 1921 года. «Записки Простодушного» — сборник рассказов о жизни людей самых разнообразных характеров и типов, их радости и страданиях, приключениях и жестокой борьбе. Приблизительно в это же время выходят в свет сборник рассказов «Кипящий котёл» и драма «На море».

В 1922 году издаётся сборник «Дети». Аверченко описывает восприятие послереволюционных событий глазами ребёнка, воспроизводя особенности детской психологии и уникальной фантазии.

В 1923 году в берлинском книгоиздательстве «Север» вышел его сборник эмигрантских рассказов «Записки Простодушного».

Последней работой писателя стал роман «Шутка Мецената», написанный в Сопоте в 1923 году, а изданный в 1925 году в Праге, уже после его смерти.

Библиография 

Ниже указаны только прижизненные официальные издания (переиздания не указаны). Не указаны периодические издания, а также сборники, в которых Аверченко был соавтором. Во время вынужденной эмиграции писателя его книги и рассказы также нелегально (без уплаты авторских отчислений) перепечатывались в СССР (в списке не указаны). Список приводится по монографии Левицкого () и по отсканированным материалам РГБ:

 
 Юмористические рассказы. — СПб., Сатирикон, 1910
 
 
 
 8 одноактных пьес. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1911
 Надгробные плиты. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1911
 Одесские рассказы. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1911
 Под облаками. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1911
 Специалисты. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1911
 
 
 Душистые цветы. — СПБ., М. Г. Корнфельд, 1912
 Заметки провинциала. — СПБ., М. Г. Корнфельд, 1912
 Миниатюры и монологи для сцены. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1912
 Очередной рассказ. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1912
 С корнем. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1912
 Что им нужно. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1912
 
 8 одноактных пьес. — СПб., Новый Сатирикон, 1913
 Рассказы для выздоравливающих. — СПб., М. Г. Корнфельд, 1913
 
 
 Бенгальские огни. — СПб., Новый Сатирикон, 1914
 Дети. — СПб., Виктория, 1914
 О немцах и о прочем таком. — Пг., Новый Сатирикон, 1914
 Свинцовые сухари. — Пг., Виктория, 1914
 
 
 
 
 Записки театральной крысы. — Пг., Грамотность, 1915
 Три случая. — Пг., Виктория, 1915
 
 Без суфлёра. — Пг., Новый Сатирикон, 1916
 Позолоченные пилюли. — Пг., Виктория, 1916

Сатирические типы 
 Политики: Госдума, октябристы.
 Женские типы: Женщина недалёкая, но всегда желанная («Мозаика», «Жалкое существо»).
 Люди искусства («Золотой век», «Поэт», «Неизлечимые»).
 Быт города («День человеческий»).

Театральные постановки 
 Кабаре-сюита «Под холщовыми небесами» по пьесам Аркадия Аверченко и стихам Саши Чёрного в Театре флота им. Б. А. Лавренева в постановке Екатерины Гранитовой-Лавровской, Севастополь, 2017.
 Спектакль «Альбом. Семь способов соблазнения» по девяти рассказам в Рижском русском театре имени Чехова был поставлен 19 мая 2016 года.
 Постановка «Борьба полов» из пяти рассказов: «Ниночка», «Случай с Патлецовым», «Красивая женщина», «Весёлый вечер» и «Сазонов» была поставлена Новосибирским театром «Красный факел» 31 января 2017 года.
 Пьеса «Игра со смертью» была поставлена Омским драматическим театром «Галёрка» 19 июля 2017 года.

Экранизации 

 1914 — «Сила сопротивления» (другое название — «Что ей самое обидное»), автор сценария. Режиссёр — Евгений Бауэр. Производство — «А. Ханжонков и К°».
 1916 — «Человек без пуговиц». Режиссёр — Николай Маликов.
 1963 — «Крыса на подносе». Телефильм по одноимённому рассказу. Режиссёр — Андрей Тутышкин. Производство — «Мосфильм».
 1999 — «Шутить изволите?». Киноальманах. Режиссёр: Мирза-Ага (Михаил) Ашумов
 2008 — «Невинные создания». Режиссёры — Евгений Юликов, Юрий Бердников. Экранизация двух рассказов — «Нянька» (в фильме — «Фартовая девчонка») и «Кривые Углы» (в фильме — «Воспитатель Киси»)
 2010 — The Hunger Poem, короткометражный «фильм одного актёра», в исполнении Алекса Якубсона, по рассказу Аверченко «Поэма о голодном человеке» в английском переводе.

Примечания

Литература 
 
 Колотило М. Н. Толстовский дом. Люди и судьбы / Под научн. ред. д. ист. н. В. Г. Смирнова-Волховского. — СПб.: Искусство России, 2010. — 296 с. — ISBN 978-5-98361-119-1.
 Колотило М. Н. Толстовский дом. Созвездие имён / Под научн. ред. д. ист. н. В. Г. Смирнова-Волховского. — СПб.: Искусство России, 2011. — 392 с. — 600 экз. — (Труды музея «Толстовский дом»: вып. 2). — ISBN 978-5-98361-155-9.
 Левицкий Д. А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. — М.: Русский путь, 1999. — 552 с. — ISBN 5-85887-047-3.
 Миленко В. Арапчонок и сова. Что стало с вещами из квартиры Аверченко? // Санкт-Петербургские ведомости. — 2021. — 19 ноября.
 Миленко В. Д. Севастополь Аркадия Аверченко. — Севастополь, 2007.
 
 Миленко В. Д. Аркадий Аверченко. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 327, [9] с. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1226). — ISBN 978-5-235-03316-0.
 Спиридонова Л. А. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. — М., 1968.
 
 Хлебина А. Е., Миленко В. Д. Аркадий Аверченко: встреча через 90 лет // Аверченко Аркадий. Русское лихолетье глазами короля смеха. — М.: Посев, 2011. — 428 с. — ISBN 978-5-85824-204-8. (http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?bo).
 Хлебина Анна, Миленко Виктория. Аркадий Аверченко: Беженские и эмигрантские годы (1918—1925). — М.: Дмитрий Сечин, 2013. — 544 с.

Ссылки 

 
 
 
 
 
  
  
 

 
Писатели Харькова
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели первой волны эмиграции
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Похороненные на Ольшанском кладбище
Персоналии:Одесса:Литература
Сатирики Российской империи
Писатели России XX века
Сатирики России
Участники Крымской эвакуации